Les langues jukunoïdes sont des langues africaines parlées par les Jukuns et les peuples apparentés aux Nigeria et Cameroun, et formant une branche de la famille des langues bénoué-congolaises.

Voir aussi

Bibliographie
  Kiyoshi Shimizu, Comparative Jukunoid, Afro-Pub. Vienna, 1980, 2 vol., 288 + 368 p.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues bénoué-congolaises
 Yukuben (langue)

Langue bénoué-congolaise